3,4-диметоксиамфетамин (3,4-DMA) — химическое соединение класса амфетаминов. Согласно результатам исследований на животных, производит эффекты, близкие к MDMA и PMMA. Согласно Шульгину, в больших дозах может вызывать галлюцинации, аналогичные мескалиновым.

Литература 

 
 
 

Амфетамины
Эмпатогены
Психоделики
Соединения азота по алфавиту